Fontserè ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Fontserè i Riba (1870–1970), katalanischer Meteorologe, Seismologe und Astronom
 Josep Fontserè (1829–1897), katalanischer Baumeister